Lynch může být:

Příjmení osob
 Lynch (příjmení) – více nositelů příjmení irského původu

Lidská sídla
Spojené státy americké
Lynch (Kentucky)
Lynch (Maryland)
Lynch (Nebraska)
Lynch Township (Boyd County, Nebraska)

Jiné významy
Merrill Lynch – bankovní investiční společnost
Lynch (skupina) – japonská rocková skupina